

Toponiemen 
 Ressen (Lingewaard), een kerkdorp van de gemeente Lingewaard
 Ressen (Nijmegen), een woonwijk en buurtschap van de gemeente Nijmegen

Infrastructuur en gebouwen 
 Huis te Ressen, voormalig kasteel in Ressen
 Knooppunt Ressen, een knooppunt van twee autosnelwegen nabij het dorp Ressen
 Station Ressen-Bemmel, een voormalige treinhalte op de Spoorlijn Arnhem-Nijmegen